Rohrbach peut désigner :

Toponymie

Allemagne
 Rohrbach, Pfaffenhofen an der Ilm, Bavière
 Rohrbach, arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud, Rhénanie-Palatinat
 Rohrbach, Birkenfeld, Rhénanie-Palatinat
 Rohrbach, Rhin-Hunsrück, Rhénanie-Palatinat
 Rohrbach, Saalfeld-Rudolstadt, Thuringe
 Rohrbach, Pays-de-Weimar, Thuringe

Autriche
 Le District de Rohrbach, subdivision territoriale du Land de Haute-Autriche en Autriche.
 Rohrbach an der Gölsen, Basse-Autriche
 Rohrbach in Oberösterreich, Haute-Autriche
 Rohrbach bei Mattersburg, Burgenland, Autriche
 Rohrbach-Steinberg, commune du district de Graz-Umgebung en Styrie.

France
 Rohrbach, rivière en Alsace
 Rohrbach-lès-Bitche, commune française située dans le département de la Moselle et le canton de Bitche :
 le Rohrbach, ruisseau affluent du Buttenbach qui donne son nom à la commune ;
 louvrage de Rohrbach, appelé aussi fort Casso, qui se situe sur le territoire de la commune et fait partie du secteur fortifié du même nom de la ligne Maginot ;
 le canton de Rohrbach-lès-Bitche, ancien canton de la Moselle dont la commune était le chef-lieu ;
 la communauté de communes de Rohrbach-lès-Bitche, ancienne communauté de communes de la Moselle dont la commune était le siège.
 Rorbach-lès-Dieuze, commune française située dans le département de la Moselle et le canton du Saulnois.
 Saint-Jean-Rohrbach, commune française située dans le département de la Moselle et le canton de Sarralbe.
 Petit-Rohrbach, annexe de la commune française de Nelling, elle aussi située dans le département de la Moselle et le canton de Sarralbe.

Suisse
 Rohrbach,  commune suisse du canton de Berne.

Personnes 
 Adolf Rohrbach (1889-1939), ingénieur aéronautique et entrepreneur allemand.
 Marcel Rohrbach (né en 1933), coureur cycliste français.
 Paul Rohrbach (1846-1871), botaniste allemand.
 Paul Rohrbach (1869-1956), théologien protestant allemand de la Baltique.
 Kelly Rohrbach (1990 - ), actrice et mannequin américaine.

Entreprises 
 Rohrbach Metall-Flugzeugbau, constructeur aéronautique allemand fondée par Adolf Rohrbach.

Voir aussi 
 Robache
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme